Дикси има више значења:
 Дикси
 Округ Дикси (Флорида)
 Дикси (Вашингтон)
 Дикси (Западна Вирџинија)